Samuel Barron (1765–1810) – komodor United States Navy, ojciec
 Samuel Barron (1809–1888) – komandor United States Navy i Confederate States Navy, syn